Tonopah kan syfta på:

 Tonopah, Arizona
 Tonopah, Nevada